Râul Fierarul se poate referi la:

 Râul Fierarul, Cormoș
 Râul Fierarul, Galaț

Vezi și 
 Râul Fieru (dezambiguizare)
 Fieraru (nume de familie)
 Râul Fierăria

Toponime românești